Колонија Ваље де Гвадалупе има више значења:

 Колонија Ваље де Гвадалупе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Ваље де Гвадалупе (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику